

Geografia 
 Khair – suddivisione dell'India, classificata come municipal board

Persone 
 Abu Saʿīd ibn Abi l-Khair – mistico persiano
 Amir Abu al-Khair – ex cestista egiziano
 Isabella Khair Hadid – supermodella statunitense

Pagine correlate 
 Khairi